Zrozumieć świat – polski serial edukacyjny w reżyserii Ewy Juchniewicz, emitowany w latach 2001-2003 w TVP2.

Opis 
„Czternastoodcinkowa opowieść o codziennym życiu sympatycznej rodziny, w której dwaj chłopcy w wieku szkolnym uczą się rozumieć zasady obowiązujące w rodzinie i świecie. Z pozoru jest to rodzina, jakich wiele. Ojciec – Marek – jest lekarzem, matka – Barbara – pracuje w domu, synowie – starszy Łukasz i młodszy Błażej – chodzą do szkoły. Często odwiedza ich babcia i zwariowana ciocia Irena. Utrzymują też kontakty ze znajomymi i sąsiadami. Różni tę rodzinę od innych to, że Barbara nie słyszy, niedosłyszy także Błażej. W ich domu używa się więc języka migowego i pamięta o tym, by mówiąc do niesłyszących zawsze zwracać się twarzą w ich kierunku, umożliwiając im odczytywanie słów z ruchu warg.”

Obsada

Lista odcinków

Przypisy 

Seriale telewizyjne emitowane od 2001